Джемма Мейси (; род. , Тамворт, Стаффордшир, Великобритания) — британская модель и порноактриса.

Биография 
Один из крупнейших порносайтов Twistys.com назвал её девушкой месяца в июле 2009.

В 2010 году она подписала эксклюзивный контракт с Bluebird Films на съёмку в порнографических фильмах. В первые месяцы Джемма снималась исключительно в фильмах с лесбийскими сценами, но уже в апреле 2010 года, зрители увидели её в первой гетеросексуальной порноленте в жанре хардкор.

В 2012 году была номинирована AVN Awards и XBIZ Award премиями в категории «Лучшая иностранная актриса».

В мае 2012 года Джемма отказалась от продления контракта со студией Bluebird Films, объяснив это желанием посвятить больше времени модельному бизнесу.

Замужем. Родила дочь в конце декабря 2017 года.

Премии и номинации 
 2012 AVN Award номинация — Лучшая иностранная актриса
 2012 XBIZ Award номинация — Лучшая иностранная актриса

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Джемми Мейси
 
 
 Профиль на сайте AVN
 



Порноактрисы Великобритании
Twistys Treats